Miha Verlič, slovenski hokejist, * 21. avgust 1991, Maribor.

Verlič je začel kariero pri HDK Maribor, v sezonah 2009/10 in 2010/11 je igral za klub Slezan Opava na Češkem, od sezone 2011/12 pa je bil član kluba HDD Olimpija. V sezoni 2013/14 je bil skupaj s Jeffom Ulmerjem z dvajsetimi goli najboljši klubski strelec v ligi EBEL. Z Olimpijo je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka v sezonah 2011/12, 2012/13 in 2013/14. Sezono 2014/15 je odigral za v Graz 99ers v ligi EBEL, pred sezono 2015/16 pa prestopil v VSV EC.

Za Slovenijo je nastopil na po dveh svetovnih prvenstvih U18  in svetovnih mladinskih prvenstvih. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral eno tekmo. Leta 2014 je prvič zaigral tudi na svetovnem prvenstvu D1A, kjer je dosegel en gol na petih tekmah. Leta 2015 je prvič zaigral tudi na svetovnem prvenstvu elitne divizije, odigral je pet tekem.

Tudi njegov brat Jure je hokejist.

Pregled kariere

|-
| HDK Maribor Celje
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 16
| 4
| 2
| 6
|
| 8
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HDK Maribor
| Slovenska ml. liga
| 07/08
|
| 22
| 7
| 9
| 16
| 
| 39
|
| 5
| 4
| 2
| 6
| 
| 6
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 26 
| 3 
| 8 
| 11 
|
| 6 
|
| 5 
| 0 
| 0 
| 0 
| 
| 0 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1 U18
| 08
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDK Maribor
| Slovenska ml. liga
| 08/09
|
| 20
| 13
| 20
| 33
| 
| 22
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| 
| 2
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 31
| 7
| 13 
| 20 
|
| 10
|
| 7
| 0 
| 0 
| 0 
| 
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D2 U18
| 09
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Slezan Opava
| Češka ml. liga
| 09/10
|
| 29
| 7
| 13
| 20
| 
| 14
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Češka 3. liga
| 09/10
|
| 8
| 0
| 0 
| 0 
|
| 0
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slezan Opava
| Češka ml. liga
| 10/11
|
| 50
| 15
| 8
| 23
| 
| 26
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 11
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 3
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 35
| 3
| 3 
| 6 
| -11
| 39
|
| 11
| 0 
| 0 
| 0 
| -4
| 5
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 1 
| 3 
| 4 
| 
| 2
|-
| rowspan=2|Telemach Olimpija
| Avstrijska liga
| 12/13
|
| 54
| 7
| 9 
| 16 
| -5
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Slovenska liga
| 12/13
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 1 
| 3 
| 4 
| 
| 0
|-
| rowspan=2|Telemach Olimpija
| Avstrijska liga
| 13/14
|
| 50
| 20
| 20
| 40
| +2
| 16
|
| 
|  
|  
|  
| 
| 
|-
| Slovenska liga
| 13/14
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 1 
| 1 
| 2 
| 
| 2
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Graz 99ers
| Avstrijska liga
| 14/15
|
| 28
| 6
| 5
| 11
| -11
| 31
|
| 
|  
|  
|  
| 
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |407
| bgcolor="#7FFF00" |103
| bgcolor="#7FFF00" |119
| bgcolor="#7FFF00" |222
| bgcolor="#7FFF00" |-29
| bgcolor="#7FFF00" |227
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |47
| bgcolor="#7FFF00" |9
| bgcolor="#7FFF00" |12
| bgcolor="#7FFF00" |21
| bgcolor="#7FFF00" |-4
| bgcolor="#7FFF00" |19
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HC Slezan Opava
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti VSV EC
Mariborski športniki